Molli ist eine Bezeichnung für

 Bäderbahn Molli, Kleinbahn in Kühlungsborn und Bad Doberan
 Molli (Kartoffel), Kartoffelsorte, siehe Liste von Kartoffelsorten#M
 Molli,  kurz für Molotowcocktail

Familienname
 Benedetto Molli (1597–1657), italienischer Architekt in Italien und Polen-Litauen

Siehe auch:
 Olli und Molli, Kinderzeitschrift
 Molly
 Mollier